Johann Heinrich Daniel Moldenhawer ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Daniel Moldenhawer (Theologe) (1709–1790), deutscher Theologe, Bibliothekar und Bibelübersetzer
 Johann Heinrich Daniel Moldenhawer (Mediziner) (1756–1829), deutscher Mediziner und Hochschullehrer